Cinema
 All in the Family (filme) - produção de 1975 com Jackie Chan distribuído no Brasil como "Tudo em Família"
 All Night Long (filme de 1981), com Barbra Streisand e Gene Hackman conhecido no Brasil como "Tudo em Família"
 A Family Thing - filme (1996) com Robert Duvall e James Earl Jones distribuído em Portugal como "Tudo em Família"
 Choyonghan kajok - filme (1998) sul-coreano rebatizado no Brasil de "Tudo em Família"
 The Family Stone - filme (2005) com Claire Danes e Diane Keaton lançado no Brasil como "Tudo em Família"
 Straight A's - filme (2013) com Anna Paquin e Luke Wilson conhecido no Brasil como "Tudo em Família"

Televisão
All in the Family - telessérie da década de 1970 exibida no Brasil como "Tudo em Família"